L'expression « duplication interne » peut notamment désigner :
 en génétique, la duplication en tandem d'exons ;
 en informatique, la duplication de contenu à l'intérieur d'un site Web.

Voir aussi